Медвед — один из первых мемов Рунета.

Фамилия 
Medved — обычно является вариантом русской фамилии Медведь.
 Медвед, Дирк (род. 1968) — бельгийский футболист.
  (род. 1988) — словенский футболист.
  (род. 1948) — американский радиоведущий, комментатор и кинокритик.
  — канадская писательница и педагог.
  — американский диджей и музыкальный журналист, главный редактор журнала Spin (с 2018).
  (Рональд Джордж Медвед; род. 1944) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Филадельфия Иглз».
  (род. 1967) — американский футболист.

См. также